Apóstoles kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Apóstoles, kommun, Misiones, 
 Apóstoles (kommunhuvudort i Argentina), Misiones, 

Robotskapade Argentinaförgreningar